Packhöfe verschiedener Städte:

 Packhof (Braunschweig)
 Packhof (Dresden)
 Packhof (Frankfurt (Oder))
 Packhof (Hannover)
 Packhof (Königsberg)
 Packhof (Münden)

Siehe auch:
 Alter Packhof
 Packhofstraße
 Packhaus